Dobřany est un toponyme qui peut désigner :

Dobřany, une ville du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Dobřany, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

cs:Dobřany